|
|-
|align="right"|

|}
Het WTA-tennistoernooi van Japan (officieel AIG Japan Open) van 2005 vond plaats van 3 tot en met 9 oktober 2005 in de Japanse hoofdstad Tokio. Het was de 31e editie van het vrouwentoernooi, onderdeel van het tennistoernooi van Tokio 2005. Er werd gespeeld op hardcourtbanen.

Enkelspel 
Titelhoudster Maria Sjarapova was haar titel niet komen verdedigen.

De als eerste geplaatste Vera Zvonarjova bereikte de kwartfinale. Daarin werd zij uitgeschakeld door Sania Mirza.

Het tweede reekshoofd, Nicole Vaidišová uit Tsjechië, won het toernooi. In de finale versloeg zij de als derde geplaatste Française Tatiana Golovin – na een eerste set die eindigde in een tiebreak, gaf Golovin tijdens de tweede set op, wegens blessure aan de achillespees. Vaidišová wist voor het eerst in haar carrière het toernooi van Japan op haar naam te schrijven. Het was haar vierde WTA-titel, de tweede van 2005.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft 

|
|-
|align="right"|

|}

Dubbelspel 
Van de titelhoudsters Shinobu Asagoe en Katarina Srebotnik had de laatste zich niet voor deze editie van het toernooi ingeschreven.

Het als tweede geplaatste duo Gisela Dulko en Maria Kirilenko won het toernooi. In de finale versloegen zij het als eerste geplaatste koppel Shinobu Asagoe (titelverdedig­ster) en María Vento-Kabchi in drie sets. Het was hun eerste gezamenlijke titel. De Argentijnse Dulko had daarnaast één eerdere dubbelspeltitel met een andere partner; de Russin Kirilenko ook een.

Geplaatste teams

Toernooischema

Bronnen 

  Toernooischema WTA
  Toernooischema ITF

Japan 2005
Japan